Чавчавадзе () — грузинская фамилия.

Чавчавадзе — российско-грузинский княжеский род из Кахетии, известный по крайней мере с XV века.

Известные носители 
 
 Чавчавадзе, Арчил Гульбатович (1841—1902) — российский генерал, герой русско-турецкой войны 1877—1878 гг.
 Чавчавадзе, Гарсеван Ревазович (1757—1811) — князь, наследственный моурав Казахи и Борчало, генерал-адъютант царя Ираклия II.
 Чавчавадзе, Георгий Николаевич (1921 — после 1997) — командир 3-го эскадрона разведдивизиона 1-й дивизии РОА, участник антикоммунистического сопротивления в Словакии и Галиции, деятельности НТС.
 
 Чавчавадзе, Екатерина Александровна (1816—1882) — правительница Мегрелии.
 Чавчавадзе, Елена Николаевна (род. 1947) — российский журналист, режиссёр и сценарист, общественный деятель.
 Чавчавадзе, Захарий Гульбатович (1825—1905) — князь, российский генерал, герой Крымской и русско-турецкой войн.
 Чавчавадзе, Иван Сульханович (1826—1913) — князь, российский генерал, участник русско-турецкой войны 1877—1878 гг.
 Чавчавадзе, Илья Григорьевич (1837—1907) — князь, грузинский поэт, публицист, националист.
Чавчавадзе, Мария Ивановна (1887—1952) — русская оперная певица (сопрано).
 Чавчавадзе, Николай Зурабович (1830—1897) — князь, российский генерал, участник Кавказской войны.
 Чавчавадзе, Нина Александровна (1812—1857) — грузинская аристократка, жена русского драматурга и дипломата Александра Грибоедова.
 Чавчавадзе, Тамара Ираклиевна (1900—1968) — грузинская советская актриса театра и кино, народная артистка Грузинской ССР.
 Чавчавадзе, Шадиман Леонидович (род. 1943) — советский грузинский мультипликатор.
 Чавчавадзе, Ясон Иванович (1803—1857) — русский генерал, участник Кавказских походов и Крымской войны.